

Atletica leggera
Lo stadio di Grosseto ha ospitato i Campionati europei juniores 2001 e i Campionati mondiali juniores 2004. 
Nel 2010 ha ospitato i Campionati italiani assoluti di atletica leggera, mentre nel 2013 i Campionati italiani paralimpici assoluti.

Qui si allena abitualmente il saltatore con l'asta Andrea Giannini. Grosseto è stata scelta saltuariamente come luogo di allenamento anche da Andrew Howe e Oscar Pistorius.

Baseball

Nel baseball il Bbc Grosseto è stato quattro volte campione d'Italia (1986, 1989, 2004  e 2007) e vincitore di una Coppa Campioni (2005 a Rotterdam nei Paesi Bassi) e di una Coppa CEB (nel 1997 a Pamplona in Spagna). Nel 2011, a causa della grave crisi finanziaria della società, la squadra si scioglie e da una sua costola nasce il Grosseto Baseball, tuttora in attività (nel 2013 viene sostituita in IBL dal Bbc Mastiff, che però si ritira dopo una sola stagione).

Basket
Nella pallacanestro a Grosseto vi è un'unica società, la A.S.D. Basket Grosseto, nata dall'unione del Gorarella Basket, società erede della scomparsa A.S. Basket Grosseto che militò in serie B2 alla fine degli anni ottanta, con la Pallacanestro Grosseto Team 90, l'altra maggiore società grossetana degli anni novanta.

La società dispone di due principali squadre, la prima squadra, con il nome di Basket Grosseto, attualmente militante in serie C regionale, e la seconda, con il nome di Pallacanestro Grosseto, militante dal 2012 nel campionato di Serie D.

Boxe
La città ha solide tradizioni sportive anche nella boxe, essendo la cornice di numerosi incontri di pugilato nazionali ed internazionali.

Alcuni campioni di questo sport sono nati a Grosseto; tra questi vanno ricordati Aldo Ballerini, "Ghigo" Cortonesi, "Lollo" Polidori, Emilio Marconi, Alessandro "Professorino" Scapecchi e, più recentemente, Emmanuele "Toro Maremmano" Grilli.

Calcio

Nel calcio, l'Unione Sportiva Grosseto disputa le partite casalinghe presso lo Stadio Carlo Zecchini.

Nel 2002-2003 la società approda al campionato di Serie C2 dopo molti tornei disputati nelle categorie inferiori. Nel 2003-2004 vince il campionato di C2 ed è promosso in serie C1. Nel campionato 2006-2007 ottiene la promozione in serie B. Nel 2008-2009 centra uno storico piazzamento nei playoff per la serie A.

Attualmente milita in Lega Pro Prima Divisione.

Calcio a 5 

Nel calcio a 5, l'Atlante Grosseto ha vinto due volte la Serie B.

Cricket

Nel cricket la squadra del Maremma Cricket Club, in 22 anni di storia, è riuscita a vincere una Coppa Italia.

Football americano

Nella città hanno sede i Condor Grosseto e i Veterans Grosseto, che militano nel CIF9, la terza categoria della FIDAF.

Hockey su pista

La città è sede di una delle più vecchie società di hockey d'Italia, il Circolo Pattinatori Grosseto, nato negli anni cinquanta, che militò in massima serie tra gli anni settanta e gli anni ottanta del Novecento, e che annoverava tra i suoi giocatori hockeisti di fama come Giancarlo Fantozzi, Raùl Martinazzo, i fratelli Enrico e Massimo Mariotti.

Scherma
Grosseto è stata sede nel 2006 dei campionati Mondiali Militari di Scherma. Tra le numerose società sportive cittadine si annovera la Società Schermistica Grossetana.

Impianti sportivi
Stadio Roberto Jannella: baseball
Stadio Simone Scarpelli: baseball
Stadio Carlo Zecchini: calcio e atletica leggera
Campo sportivo Bruno Passalacqua: calcio
Campo sportivo Bruno Zauli: calcio
Campo sportivo Viviana Pascucci e Francesca Menconi: calcio
Ippodromo del Casalone: equitazione, ippica
Massimo Falsetti Cricket Field: cricket
Pista di viale Manetti: hockey su pista, pattinaggio
Pista Mario Parri: hoceky su pista, pattinaggio
Velodromo Guido Montanelli: ciclismo su pista, pattinaggio

Collegamenti esterni